Il singolare del torneo di tennis New Haven Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jimmy Arias che ha battuto in finale Brett Steven 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Byron Black (primo turno)
 Danilo Marcelino (secondo turno)
 Robbie Weiss (primo turno)
 Chuck Adams (primo turno)

 Marcos Ondruska (primo turno)
 Greg Rusedski (primo turno)
 Fernando Roese (primo turno)
 Steve Bryan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Haven Challenger 1992